M21 ou M-21 est utilisé dans différents contextes pour décrire des objets différents :

Domaine militaire et armes 
 M21, un fusil américain ;
 M21 Mortar Motor Carriage, un mortier automoteur autochenillé americain.

Sciences

Astronomie 
 M21, un amas ouvert, situé dans la constellation du Sagittaire

Mathématique 
 M21 est le 21e nombre de Mersenne. C'est un entier premier, qui s'écrit (en base 10) avec 2917 chiffres. Son écriture décimale a été obtenue le  par l'informaticien américain D. B. Gillies sur l'ILLIAC II.

Médecine 
 Autres déformations des membres, d'après la classification.

Transports

Autoroutes 
 Autoroute espagnole M-21, autoroute urbaine du nord-est de Madrid ;
 Autoroute russe M21, ancien nom de l’autoroute russe A260.

Routes 
 Route serbe M21 reliant Novi Sad à Sjenica ;
 Route ukrainienne M21 reliant Schytomyr à la frontière moldave.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres